Шон Моррисонн (; род. 23 декабря 1982, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский хоккеист, защитник

На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 1 раунде под общим 19 номером командой «Бостон Брюинз». 3 марта 2004 года обменян в «Вашингтон Кэпиталз». В 2019 году получил хорватское гражданство и дебютировал за сборную Хорватии на чемпионате мира во втором дивизионе в Сербии..

Карьера 
Шон начал свою хоккейную карьеру в Vancouver Thunderbird Minor Hockey Association (VTMHA). Показав достойный уровень игры на этом уровне, он был задрафтован командой Камлупс Блэйзерс, Западной хоккейной лиги. Впоследствии был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2001 года, в 1-м раунде , под 19-м номером. Дебютный матч в НХЛ сыграл 29 декабря 2003 года, против «Вашингтон Кэпиталс», в матче отличился результативной передачей. Позже был «частью» сделки по обмену Сергея Гончара из «Вашингтон Кэпиталс». Сделка состоялась 3 марта 2004 года, за Гончара «Кэпиталс» получил Моррисонна плюс выбор на драфте 2004 года в первом раунде ( в дальнейшем был выбран Джефф Шульц) и втором раунде (Михаил Юньков).

Локаутный сезон 2004/05 провел в АХЛ, за команду «Портленд Пайретс». В АХЛ также выступал за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс Брюинз».

В сезоне 2007/08 Моррисонн часто наигрывался в паре с ведущим результативным защитником «Столичных» Майком Грином. Он был ключевым фактором того , что Грин показал высокую результативную игру в течение сезона 2007/08. Показатели Грина были намного лучше в течение того сезона, когда он играл в паре Моррисонном чем без него.

Моррисонн зарекомендовал себя как жесткий защитник оборонительного плана. В течение плей-офф 2008, Моррисонн отыграл в каждой игре, несмотря на сломанную челюсть и травму плеча, как защитник команды номер один.

В 2008 году, после долгих переговоров с «Кэпиталc», Моррисонн подал в арбитраж,поскольку он хотел остаться с командой, но не мог прийти к соглашению по финансовым условиям. 26 июля 2008 года арбитраж назначил однолетний контракт с заплатой 1,975$ миллиона.

16 июля 2009 года обновил свой контракт со «Столичными». Срок контракта — 1 год, сумма контракта осталась прежней 1,975$ миллиона.

В июле 2012 года Моррисонн перебрался в Европу, заключив контракт с «ХК Спартак Москва». 31 января 2013 года перешёл в «ЦСКА».

Подписал двухлетний контракт с загребским клубом «Медвешчак» 17 июня 2014 года.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте Internet hockey database
 Статистика игрока на сайте eliteprospects.com
 Профиль игрока на официальном сайте Вашингтон Кэпиталс

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Хорватии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Одзи Иглз»
Игроки сборной Хорватии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»